De Nederlandse kampioenschappen schaatsen allround 1973 werd in het weekend van 13 tot en met 14 januari 1973 gehouden op de IJsbaan van Heerenveen, Thialf. Kampioenen werden Atje Keulen-Deelstra en Jappie van Dijk.

Eindklassement heren

Eindklassement dames

 NC = niet gekwalificeerd
 NF = niet gefinisht
 NS = niet gestart
 DQ = gediskwalificeerd </small>

1973
Langebaanschaatsen in 1973
Schaatsen in Heerenveen